Die Nemzeti Bajnokság 1999/2000 war die 99. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 6. August 1999 und endete am 27. Mai 2000. Von Mitte Dezember 1999 bis Ende Februar 2000 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum ersten Mal Dunaferr SE.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Hungary 1999/2000 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

2000
Fußballsaison 1999/2000